Baal est un dieu phénicien. 
 Baal-Mammon est un dieu, que les romains ont intégré dans leur mythologie.

Ce nom peut aussi désigner :
 Baal est une pièce de théâtre de Bertolt Brecht.
 Daniel Baal est un ancien président de la Fédération française de cyclisme.
 Baal est un jeu vidéo édité par Psygnosis en 1989.
 Jacques Baal, parachutiste français.
 Ludovic Baal, footballeur français.

Toponyme 
 Baal est une section de la commune belge de Tremelo
 Baal est un hameau de la commune néerlandaise de Lingewaard

Cinéma et télévision 
 Baal est un téléfilm allemand réalisé par Volker Schlöndorff, diffusé en 1970.
 Baal est un téléfilm britannique réalisé par Alan Clarke en 1982.
 Baal est un téléfilm yougoslave réalisé par Faruk Piragic en 1990.
  est un téléfilm allemand réalisé par  en 2004.
 Ba'al est un personnage fictif de la série télévisée Stargate SG-1.
 Ba'al est un téléfilm américain réalisé par Paul Ziller en 2008.
 Les Compagnons de Baal est une série française de 1968.
 Ba'al : La Tempête de dieu est un téléfilm américain réalisé par Paul Ziller en 2008.

Musique 
 Baal est  EP de David Bowie (1982).

Référence

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre